Carmine ima više značenja:
 Carmine, Arezzo
 Carmine, Pavia
 Carmine, Verbano-Cusio-Ossola